INS Tanin steht für folgende U-Boote der israelischen Marine:

 Tanin, späterer Name der HMS Springer (P265)
 Tanin (U-Boot, 1977), siehe Gal-Klasse #Einheiten
 Tanin (U-Boot, 2014)